Lycan ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Lycan (1927–2006), französischer Schauspieler
 William Lycan (* 1945), US-amerikanischer Philosoph

Lycan bezeichnet:
 Lycan (Colorado), gemeindefreies Gebiet in Colorado, USA